Островидов - русская фамилия:
 Островидов, Сергей Николаевич (1889 — после 1960, Париж) — русский инженер-кораблестроитель.
 Виктор (Островидов) (Островидов, Константин Александрович; 1875-1934, Нерица, Северный край) — епископ Шадринский, православный святой, священноисповедник.